Friedrich Beger ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Beger (Bergbauingenieur, 1754) (1754–1813), russischer Bergbauingenieur
 Friedrich Beger (Bergbauingenieur, 1790) (1790–1861), russischer Bergbauingenieur